Nellenberg steht für:

 Nellenberg, Berg in Neustadt, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen, siehe Nellenburg (Neustadt)
 Nellenberg (Weitnau), Gemeindeteil der Marktgemeinde Weitnau, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Nellenburg (Begriffsklärung)